

Cinema
 Maurya – film del 2004, diretto da S. Narayan

Persone
 Aśoka Maurya – sovrano dell'impero Maurya
 Bindusara Maurya – re di Magadha
 Chandragupta Maurya – sovrano fondatore dell'Impero Maurya

Storia
 Impero Maurya – potente impero politico e militare dell'antica India